ABBA – zespół muzyczny
 abba, ojcze – słowo pochodzenia aramejskiego, 
 abba – manga autorstwa Tsutomu Nihei
 Abba'el – król państwa Jamchad w Syrii